Przygody Jeża Sonica (ang. Adventures of Sonic the Hedgehog) – amerykański animowany serial telewizyjny stworzony przez DIC Entertainment na podstawie serii gier wideo z serii Sonic the Hedgehog na konsolę Sega Mega Drive. Mimo że sam serial nie doczekał się jeszcze oficjalnie emisji w Polsce, ok. 2003 r. został wydany z dubbingiem na VHS i DVD świąteczny odcinek specjalny z 1996 roku pt. „Sonic: Świąteczna przygoda” (ang. Sonic Christmas Blast), który potem wyemitowano 24 grudnia 2009 w KidsCo.

Serial opowiada o przygodach obdarzonego super prędkością niebieskiego jeża Sonica i jego najlepszego przyjaciela, dwuogoniastego lisa Tailsa, którzy razem muszą powstrzymać złego Dr Robotnika przed zawładnięciem planetą Mobius za pomocą swoich maszyn. W celu zlikwidowania Sonica, Robotnik powołuje dwa roboty skonstruowane przez niego specjalnie do tego zadania.

Wersja polska

Sonic: Świąteczna przygoda 
Udźwiękowienie: KARTUNZ
Wersja polska: na podstawie tłumaczenia Magdaleny Machcińskiej-Szczepaniak – Grzegorz Pawlak
Udział wzięli:
 Magdalena Dratkiewicz –
 Tails,
 Scratch
 Beata Olga Kowalska – Sonic
 Magdalena Zając –
 Chłopiec,
 Grounder
 Janusz German – Dr Robotnik
 Grzegorz Pawlak –
 Święty Mikołaj,
 SWATbot

Reżyseria: Grzegorz Pawlak
Lektor: Grzegorz Pawlak

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Sonic: Świąteczna przygoda
 VHS i DVD - ok. 2003 r.
 KidsCo – 24 grudnia 2009 r.

Spis odcinków

Zobacz też 
 Sonic the Hedgehog (postać)
 Jeż Sonic
 Sonic Underground
 Sonic X

Linki zewnętrzne 
 
 

Sonic the Hedgehog
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji American Broadcasting Company
Seriale telewizyjne emitowane od 1993